Benito Gutmacher (1950-), acteur, auteur et directeur de théâtre argentin
 Félix Gutmacher (1926-), écrivain belge, survivant et témoin de la Shoah, frère de Sylvain Gutmacher
 Sylvain Gutmacher (1922-1948), écrivain belge, survivant et témoin de la Shoah, frère de Félix Gutmacher

Patronyme germanique
Patronyme juif